Robert Boucher, dit Bob Boucher, (né le  à Ottawa, dans la province de l'Ontario au Canada — mort le , également à Ottawa) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club

Statistiques 

|1956-1957 || St. Michael's de Toronto || AHO ||52 ||41 ||33 ||74 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1957-1958 || Saguenéens de Chicoutimi || LHQ ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Canadiens de Hull-Ottawa || AHO Sr ||0 ||23 ||41 ||64 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1958-1959 || Canadiens de Hull-Ottawa || AHO Sr ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1959-1960 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL ||24 ||10 ||12 ||22 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1962-1963 || Generals de Greensboro || EHL ||67 ||60 ||47 ||107 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1963-1964 || Generals de Greensboro || EHL ||10 ||12 ||7 ||19 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1964-1965 || Generals de Greensboro || EHL ||27 ||21 ||37 ||58 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1965-1966 || Devils de Jersey || EHL ||42 ||13 ||25 ||38 ||62 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1967-1968 || Devils de Jersey ||  EHL ||57 ||41 ||23 ||64 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance à Ottawa
Naissance en mars 1938
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Décès à Ottawa
Décès en décembre 2004
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 66 ans